A Gyermek, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság folyóirata
 A gyermek (1986), Claude Santelli filmje
 A gyermek (2005), Jean-Pierre és Luc Dardenne filmje
 A Gyermek, becenevén Baby Yoda, Csillagok háborúja-szereplő
 A gyermek (2019), eredeti címe The Hole in the Ground, ír-angol-belga-finn filmdráma